До́кшицкий райо́н () — административная единица на юго-западе Витебской области Белоруссии.

Административный центр — город Докшицы.

Административное устройство 
В районе 11 сельсоветов:

 Бегомльский
 Березинский
 Берёзковский
 Волколатский
 Докшицкий
 Крипульский
 Крулевщинский
 Парафьяновский
 Порплищенский
 Ситцевский
 Тумиловичский

География 
Площадь района — 2267,6 км² (пятое место в Витебской области).

На севере и востоке район граничит с Поставским, Глубокским, Ушачским, Лепельским районами Витебской области, на юго-западе и юге — с Мядельским, Логойским и Борисовским районами Минской области.

История 
В 1940 году Докшицкий район вошёл в состав Вилейской области, 20 сентября 1944 года передан в состав Полоцкой области, а после её упразднения в 1954 году — в состав Молодечненской области. С 20 января 1960 года — в Витебской области. В восточной части современного Докшицкого района располагался Бегомльский район, большая часть территории которого 20 января 1960 года была присоединена к Докшицкому району. 25 декабря 1962 года Докшицкий район был упразднён, а вся его территория присоединена к Глубокскому району. 6 января 1965 года район создан повторно.

Население 
На 1 января 2016 года на территории района проживало 23 500 человек, в том числе в городе Докшицы — 6906, в г. п. Бегомль — 2630, в сельской местности — 13 964 человек.

В 2018 году 16,7% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 50,1% — в трудоспособном, 33,2% — старше трудоспособного. В 2017 году коэффициент рождаемости составил 10,9 на 1000 человек, коэффициент смертности — 21,2 (средние коэффициенты рождаемости и смертности по Витебской области — 9,6 и 14,4, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6). В 2017 году в районе родилось 250 и умерло 486 человек. Сальдо внутренней миграции отрицательное (в 2017 году — -73 человек).

В 2017 году в районе было заключено 143 брака (6,2 на 1000 человек) и 63 развода (2,7 на 1000 человек); средние показатели по Витебской области — 6,4 и 3,4 на 1000 человек, по Республике Беларусь — 7 и 3,4 на 1000 человек соответственно.

Экономика 
Средняя зарплата в районе составляет 88,5% от среднего уровня по Витебской области (2017 год). В 2017 году в районе было зарегистрировано 78 микроорганизаций и 9 малых организаций. В 2017 году 8,9% организаций района были убыточными (в 2016 году — 5,6%). В 2015—2017 годах в реальный сектор экономики района поступило менее 100 тысяч долларов иностранных инвестиций (один из самых низких показателей в Витебской области). В 2017 году предприятия района экспортировали товаров на сумму 3,4 млн долларов, импортировали на 0,3 млн долларов (сальдо — 3,1 млн долларов).

Выручка предприятий и организаций района от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год составила 111,6 млн рублей (около 55 млн долларов), в том числе 43 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 22,2 млн на промышленность, 11,7 млн на строительство, 33,1 млн на торговлю и ремонт.

Промышленность 
Крупнейшие промышленные предприятия:
 ОАО «Завод Ветразь», Бегомль — производит детали и узлы для ОАО «Могилёвский завод лифтового машиностроения» и других потребителей;
 Докшицкий хлебозавод (филиал ОАО «Витебскхлебпром»);
  ЖКХ «Докшицы-коммунальник».

Сельское хозяйство 
Под зерновые культуры в 2017 году было засеяно 16,3 тыс. га пахотных площадей, под кормовые культуры — 19,2 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2017 году составил 39,8 тыс. т (средняя урожайность — 24,5 ц/га).

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) содержалось 29,1 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 10,2 тыс. коров), 1,4 тыс. свиней. За 2017 год было произведено 2505 т мяса (в убойном весе) и 32 555 т молока.

Транспорт 
В сфере транспорта работает филиал открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 14». Дата образования — 26 марта 1997 года.

Предприятием ежегодно перевозится до 400 тонн грузов и 3000 тыс. пассажиров. Количество автомобилей составляет:
 Автобусы — 51
 Грузовые — 26
 Хозпарк — 4.

Транспортные услуги оказывает также частное транспортное унитарное предприятие «Коопавтобаза Докшицкого района».

Парк грузовых машин и автомобилей специального назначения насчитывает 52 единицы. Количество перевезенного груза за 2006 год — 31000 тонн.

В районе две железнодорожные станции: Крулевщизна и Парафьянов.

Здравоохранение 
В 2017 году в учреждениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь насчитывалось 37 практикующих врачей (16,2 в пересчёте на 10 тысяч человек; средний показатель по Витебской области — 37, по Республике Беларусь — 40,5) и 241 средний медицинский работник. В лечебных учреждениях района насчитывалось 160 больничных коек (70,2 в пересчёте на 10 тысяч человек; средний показатель по Витебской области — 80,5, по Республике Беларусь — 80,2). По обеспеченности населения врачами Докшицкий район находится на последнем месте в Витебской области и на одном из последних мест в Республике Беларусь.

Образование 
В 2017 году в районе действовало 23 учреждения дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 742 детьми. В 2017/2018 учебном году действовало 15 учреждений общего среднего образования, в которых обучалось 2433 ученика. Учебный процесс в школах обеспечивали 408 учителей.

Религия 
В районе зарегистрировано 14 православных общин, 8 католических, 3 общины евангельских христиан-баптистов, 2 общины христиан веры евангельской (пятидесятников), 1 мусульманская община.

Культура 
В Бегомле расположен Бегомльский музей народной славы с 14,5 тыс. музейных предметов основного фонда. В 2016 году музей посетили 9,4 тыс. человек. В деревне Шуневка действует филиал музея — мемориальный комплекс «Шуневка».

Галерея

Достопримечательности 

 Кияковская усадьба

См. также 
 Холокост в Докшицком районе
 Полоцко-Лепельская партизанская зона
 Ситцы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Докшицкого районного исполнительного комитета
 Краеведческий материал на radzima.org